Пенсильвания:
 Пенсильвания — один из штатов США.
 Пенсильвания — британская колония в Северной Америке, предшественница современного штата Пенсильвания.
 «Пенсильвания» — отель в Манхэттене.
 «Пенсильвания» — российский детективный сериал 2016 г.

ВМФ США 
 «Пенсильвания» (USS Pennsylvania) — американский четырёхпалубный 140-пушечный парусный линейный корабль.
 «Пенсильвания» — тип линкоров флота США. 
  — американская АПЛ типа «Огайо».

См. также